Stenton steht für:

 Stenton, Ort in Schottland
 Doris Mary Stenton (1894–1971), britische Historikerin
 Frank Merry Stenton (1880–1967), britischer Historiker